James Johnston peut désigner :
 James Johnston (~1721-1797), un général dans l'Armée britannique, gouverneur de Québec dans la Province de Québec de 1774 à 1797 ;
 James Johnston (1966-), un musicien anglais ;
 James Johnston (1980-), un bassiste et chanteur connu pour son travail au sein de Biffy Clyro ;
 James Johnston (1986-), un joueur de rugby à XV international samoan.

Voir aussi 
 James Johnstone, 3 comte d'Annandale et Hartfell et 2 marquis d'Annandale (~1687-1730), un homme politique écossais